Англь () — многозначный термин французского происхождения.

Название нескольких коммун во Франции 
 Англь (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Англь (Вандея) — коммуна во Франции, в департаменте Вандея.
 Англь (Шаранта) — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.

См. также 
 Лез-Англь